Toto je seznam obcí v departementu Moselle ve Francii:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Moselle